Ча́рли Уо́ллер () — имя и фамилия английского происхождения. Известные носители (в хронологическом порядке):
*  Уоллер, Чарли (1921—2009) — американский футбольный тренер.
 Уоллер, Чарли (1935—2004) — американский блюз-музыкант.
 Уоллер, Чарли (род. 1980) — британский рок-музыкант.